Ивон Коли је четврти пут освојила турнир. У финалу је савладала Хелен Коли са 6:3, 6:0.

Носиоци 

  Ивон Коли (победница)
  Сју Баркер (полуфинале)
  Кери Рид (полуфинале)
  Мона Герант (четвртфинале)
  Хелен Коли (финале)
  Хелена Анлиот (прво коло)
  Кетлин Хартер (четвртфинале)
  Рејни Фокс (четвртфинале)

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 

Отворено првенство Аустралије у тенису децембар 1977.
Отворено првенство Аустралије у тенису — жене појединачно